Kirby Hill (Harrogate), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Harrogate
 Kirby Hill (Richmondshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Richmondshire